Sophie steht für:

 Sophie (Vorname), weiblicher Vorname
 Sophie (Comic), belgische Comicserie (1964–1994)
 Sophie (Musikerin, 1944) (geb. Arlette Hecquet, auch Sophie Hecquet; 1944–2012), französische Chansonsängerin und Moderatorin
 Sophie (Musikerin, 1986) (Sophie Xeon; 1986–2021), britische Electronic-Musikerin, Sängerin und DJ
 SMS Sophie, Schiff
 Sophie (Schiff, 1839)
 Sophie – Braut wider Willen, deutsche Telenovela (2005–2006)
 SOPHIE-Spektrograph, Spiegelteleskop

Geografie:
 Sophie-Kliff, Felsenkliff im Grahamland, Antarktika
 Sophie Rocks, Gruppe von Felsvorsprüngen im Grahamland, Antarktika

Sophie ist der Familienname folgender Personen:
 Andy Sophie (* 1987), mauritischer Fußballspieler
 Christopher Jonathan Sophie (* 1991), mauritischer Kugelstoßer
 Jean-Hubert Sophie, Fußballspieler aus Martinique 
 Melina Sophie (* 1995), deutsche Web-Video-Produzentin und YouTuberin
 Samuel Sophie (* 1986), Fußballspieler aus Französisch-Guayana

Siehe auch:
 Typisch Sophie, deutsche Fernsehserie (2004/2005)
 Sophiiiie!, deutscher Film von Michael Hofmann (2003)
 Sophiechen und der Riese, Kinderbuch von Roald Dahl (1982)